HBV kan syfta på: 

 HBV – ett 42 nanometer stort DNA-virus, se Hepatit B
 HBV husbyggnadsvaror – en ekonomisk förening vars medlemmar i huvudsak är Sveriges kommunala bostadsföretag
 HBV – HBV-index, se Brandrisk